Challen Cates (1969-), actrice et productrice américaine ;
 Clifton Cates (1893-1970), général dans le Corps des Marines des États-Unis ;
 Darlene Cates (1947-2017), actrice américaine ;
 Gilbert Cates (1934-2011), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Joseph Cates (1924-1998), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Michael Cates (1961-), physicien britannique
 Miriam Cates (1982-), femme politique britannique ;
 Phoebe Cates (1963-), actrice américaine.